Трой Да́ньел Па́рротт (; родился 4 февраля 2002, Дублин) — ирландский футболист, нападающий клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Ирландии. В настоящее время выступает за клуб «Престон Норт Энд» на правах аренды.

Клубная карьера 
Уроженец Дублина, Ирландия, Трой Парротт начал свою футбольную карьеру в молодёжной команде местного клуба «Белведер». В июле 2017 года стал игроком футбольной академии английского клуба «Тоттенхэм Хотспур». 4 февраля 2019 года, в день своего семнадцатилетия, Парротт подписал первый профессиональный контракт с «Тоттенхэмом». 24 сентября 2019 года Трой дебютировал в основном составе «шпор» в матче третьего раунда Кубка Английской футбольной лиги против «Колчестер Юнайтед». 7 декабря 2019 года дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Бернли».

1 августа 2020 года отправился в аренду в клуб Чемпионшипа «Миллуолл» до окончания сезона 2020/21.

В сезоне 2021/22 на правах аренды выступал за клуб «Милтон-Кинс Донс».

В сезоне 2022/23 на правах аренды выступает за клуб «Престон Норт Энд».

Карьера в сборной 
Парротт выступал за сборные Ирландии до 17, до 19 лет и до 21 года.

14 ноября 2019 года дебютировал за первую сборную Ирландии, выйдя в стартовом составе в товарищеском матче против Новой Зеландии. В этом матче он отметился голевой передачей.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Тоттенхэм Хотспур»

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»